Zerbe ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Zerbe (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Arno Zerbe (1941–2012), deutscher Fußballspieler
 Carl Zerbe (1894–1984), deutscher Chemiker
 Christina Zerbe (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Edwin Zerbe (1916–1992), deutscher Jurist und Politiker (SPD), MdB
 Hannes Zerbe (* 1941), deutscher Komponist und Pianist
 Holm Zerbe, deutscher Tierarzt
 Karl Zerbe (1903–1972), deutsch-US-amerikanischer Maler
 Lukas Zerbe (* 1996), deutscher Handballspieler
 Uwe Zerbe (* 1943), deutscher Schauspieler
 Volker Zerbe (* 1968), deutscher Handballspieler
 Walentyna Zerbe-Nessina (* 1969), ukrainische Biathletin
 Zara Zerbe (* 1989), deutsche Schriftstellerin